Landkreis Kulmbach, een Landkreis in de Duitse deelstaat Beieren
 Kulmbach (stad), een kreisfreie Stadt in de Duitse deelstaat Beieren